DYB steht für:
 Summerville Airport (FAA-Code), Flughafen von Summerville (South Carolina), Dorchester County (South Carolina), South Carolina

dyb steht für:
 Dyaberdyaber (ISO-639-3-Code), eine der Nyulnyulansprachen

Siehe auch:
 DIB

Abkürzung